Scythès ou Skythès (en grec ancien  / Skuthes, « le Scythe »), est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Scythès, fils d'Héraclès dans la mythologie grecque, héros éponyme des Scythes ;
 Skythès, peintre sur vase grec du  ;
 Scythès, tyran de Cos vers 500 av. J.-C.

Voir aussi 
 Scythes